Литвиновское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Яшкинском районе Кемеровской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок железнодорожной станции Литвиново.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований»

Большинство населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения, основано казаками в конце XVII века (д. Балахнино — 1676, с. Красносёлка — 1684, д. Литвиново — 1687). Существует мнение о происхождении названия от фамилии конного казака Матвея Литвинова, основавшего поселение в 1687 году.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Яшкинского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году